El arístócrata puede referirse a:

 Peter, Peter, Caviar Eater, nombre con el que se emitió en España el primer episodio de la segunda temporada de la serie televisiva Padre de familia.
 El aristócrata, nombre que temporalmente adoptó el tango Shusheta en Argentina en 1943 a raíz de la censura dictatorial.